En Pologne, Łazy peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 du village de Łazy, dans le powiat de Jarosław
 du village de Łazy, dans la gmina de Rymanów, powiat de Krosno 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Łazy

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Łazy

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Łazy, dans le powiat de Bełchatów
 du village de Łazy, dans le powiat de Radomsko 

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Łazy
dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Łazy, dans le powiat de Krosno Odrzańskie
 du village de Łazy, dans le powiat de Żary 

dans la voïvodie de Mazovie 
 du village de Łazy, dans le powiat de Maków 
 du village de Łazy, dans le powiat d'Ostrołęka 
 du village de Łazy, dans le powiat de Piaseczno 
 du village de Łazy, dans le powiat de Przasnysz 
 du village de Łazy, dans le powiat de Sierpc 
 du village de Łazy, dans le powiat de Szydłowiec 
 du village de Łazy, dans le powiat de Varsovie-ouest 
 du village de Łazy, dans le powiat de Węgrów 
 du village de Łazy, dans le powiat de Żuromin 

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Łazy

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Łazy, dans le powiat de Bochnia
 du village de Łazy, dans le powiat de Cracovie 
 du village de Łazy, dans le powiat de Miechów 
 du village de Łazy, dans le powiat d'Oświęcim 

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Łazy

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 du village de Łazy, dans le powiat de Koszalin
 du village de Łazy, dans le powiat de Myślibórz

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Łazy, dans le powiat de Bielsko
 du village de Łazy, dans le powiat de Częstochowa 
 du village de Łazy, dans le powiat de Lubliniec 
 de la gmina de Łazy, dans le powiat de Zawiercie
 de la ville de Łazy, chef-lieu de cette gmina

Voir aussi